Юди́фь — ряд поэтических литературных произведений. Может означать:
 «Юдифь» — поэма X века на уэссекском диалекте древнеанглийского языка.
 «Юдифь» — поэма Марко Марулича 1501 года на чакавском наречии хорватского языка.
 «Юдифь» — незавершённая поэма Александра Сергеевича Пушкина 1836 года.